Grumman E-1 Tracer – amerykański samolot wczesnego ostrzegania
 Traceur – osoba, która uprawia Parkour